

Acronimi 
 Banca Popolare di Bari, banca italiana 
 Banca Popolare di Bergamo, banca italiana
 British Plaster Board, azienda produttrice di lastre in cartongesso britannica
 British Power Boat Company, azienda navale britannica
 BPB 60ft, classe di motosiluranti

Codici 
 BPB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Boridi (Papua Nuova Guinea)